Статья содержит перечень стран мира, в современном законодательстве которых разрешён вопрос юридического признания или непризнания однополого брака, а также сведения о ходе и результатах рассмотрения законопроектов, направленных на легализацию или запрет однополых браков и других форм однополых союзов. В завершение приводится краткий обзор места однополых союзов в истории человечества.

Основные понятия 
Значение юридических терминов, обозначающих альтернативные браку формы однополых союзов (домашнее партнёрство, внутреннее партнёрство, зарегистрированное партнёрство, незарегистрированное партнёрство и пр.), различно в разных государствах. Объём прав, предоставляемых в результате вступления в подобный союз, зависит от законодательства и может находиться в диапазоне от минимального до столь значительного, что единственное различие с браком заключается только в названии.

Статус однополых браков на общенациональном уровне в государствах мира 

Настоящий раздел содержит перечни стран, в которых имеется действующее на общенациональном уровне решение вопроса о признании понятия однополого брака. Государства, рассматривающие гомосексуальные связи как преступление, за которое установлено уголовное преследование, в перечни не включены, так как дискуссии о признании однополых пар в них неуместны. На карте различия статуса однополых отношений в странах мира изображены графически.

Государства, признающие однополые браки 
Ниже приводится перечень государств, общенациональным законодательством которых признается возможность заключения брака лицами одного пола. Для каждого государства указана дата вступления в силу соответствующего закона. Государства перечислены в хронологическом порядке по этой дате. Каждое из таких решений считается одним из ключевых событий в борьбе ЛГБТ-движения за гражданские права.

Рассмотрение законопроектов о легализации однополых браков или союзов

Общенациональный уровень 
Отсчет современной истории юридического признания прав однополых пар (права наследования имущества, права посещения в больнице, налоговых льгот, в некоторых случаях усыновления) начинается с 1989 года, когда впервые в мире в Дании был принят закон о регистрируемых партнёрствах. Аналогичные законотворческие инициативы последовали в других странах.

В 2001 году в Нидерландах вступает в силу закон об однополых браках. В последующее десятилетие схожие законы принимались в других странах. Общее количество признавших однополый брак государств достигло двадцати восьми.

В настоящее время ещё в нескольких странах идут активные дебаты о целесообразности таких брачных союзов (Греция, Кипр, Лихтенштейн, Таиланд, Чехия, Япония).

В нижеследующей таблице перечислены в хронологическом порядке законопроекты об однополых союзах всех видов, рассматривавшиеся и продолжающие рассматриваться законодателями различных государств на протяжении последних десятилетий.

Примечания:

Региональный уровень 
В странах с федеративным государственным устройством закон об однополых браках или союзах может приниматься также в пределах юрисдикции отдельного субъекта федерации. Так, например, в США однополые браки разрешены во всех штатах, а также округе Колумбия. В декабре 2009 года город Мехико стал первым регионом Мексики и в целом Латинской Америки, легализовавшим однополые браки.

Ниже приводятся сведения о ходе рассмотрения региональных законопроектов о признании однополых браков или иных однополых союзов.

Примечания

Запреты однополых союзов на конституционном уровне 
В настоящем разделе приводятся сведения о ходе и результатах рассмотрения законов конституционного значения, направленных на закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, на запрет однополых браков или других однополых союзов. В большинстве случаев запреты являются лишь частью принятых конституций; отдельные поправки, запрещающие однополые союзы, принимаются редко (за исключением США, где в тридцати штатах такие поправки были приняты).

Примечания

Решения международных органов по признанию однополых союзов 
Имеется несколько решений международных договорных инструментов, которые требуют от властей подпадающих под их юрисдикцию государств легализовать однополые союзы. Эти решения сами по себе не означают, что с момента их принятия однополые браки в этих странах будут легализованы. Однако на практике порой страны, на которые распространяется юрисдикция международного договорного инструмента, после их вынесения принимают законы об однополых парах. Также решения международных договорных инструментов иногда учитываются национальными судами. В Боливии в 2020 году Вторая Конституционная палата суда Ла-Паса признала незаконным отказ Службы гражданского реестра в регистрации однополого брака (в Боливии на тот момент не было признания однополых браков) и в обоснование своего решения сослалась на решение Межамериканского суда по правам человека.

В 2015 году Европейский суд по правам человека в решении по делу «Олиари и другие против Италии» обязал Италию признать однополые браки, отметив, что однополые пары «имеют такие же потребности в признании и защиты их отношений, как и гетеросексуальные пары». Уже в мае 2016 года в Италии были легализованы однополые партнёрства.

10 января 2018 года Межамериканский суд по правам человека призвал все 24 страны, входящие в его юрисдикцию, принять временное законодательство, легализующее однополые браки там, где они не легализованы и проводить регистрацию изменений персональных данных транссексуалов по простой, конфиденциальной и желательно бесплатной процедуре. На момент принятия этого решения в ряде стран, находящихся под юрисдикцией Межамериканского суда однополые браки были легализованы (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай), а в ряде стран (Барбадос, Гренада, Доминика, Ямайка) за однополые сексуальные контакты полагалась уголовная ответственность.

История 
Истории человечества известны некоторые формы однополых уз, например в Древнем Риме или в Средневековой Европе, однако они были весьма символическими и юридически не представляли никакой значимости, равно как и запреты однополых союзов или браков в прошлом не были прямо прописаны в законодательствах, а существовали в обществе и существуют в большинстве стран до сих пор на уровне морально-религиозных убеждений.

См. также 
 Хронология легализации однополых союзов
 Хронология декриминализации гомосексуальных отношений
 Движение за права сексуальных и гендерных меньшинств

Примечания

Ссылки 
 Исаева А.А. Легализация однополых союзов: конституционно-правовой обзор  // Сравнительное конституционное обозрение. 2020. № 2 (135). С. 72-88.

ЛГБТ-движение